Густав Сандберг Магнуссон (; ) — шведский футболист, защитник «Броммапойкарны».

Клубная карьера 
Является воспитанником «Броммапойкарны», где начал заниматься футболом с шести лет и прошёл путь от детской команды до основной. 18 июля 2009 года дебютировал за клуб в чемпионате Швеции в матче с «Кальмаром», появившись на поле на 82-й минуте. В 2010 году на правах аренды выступал за «Грёндаль», а в 2011 году — за «Вальсту Сюрианску» в первом дивизионе. По итогам сезона 2012 года вместе с командой занял второе место в турнирной таблице и вернулся в Алльсвенскан. В апреле 2017 года продлил контракт с клубом, подписав новое соглашение на три года. По итогам года выиграл с клубом Суперэттан и в очередной раз вернулся в Алльсвенскан. В ноябре 2019 года подписал с «Броммапойкарной» новый контракт до конца 2022 года.

Карьера в сборной 
В 2011 году в составе юношеской сборной принял участие в двух матчах на товарищеском турнире в Ла-Манге: со Словакией и Португалией.

Личная жизнь 
Младший брат, Антон, в прошлом также профессиональный футболист. Его дед, Йёста Сандберг, выступал за сборные Швеции по футболу, хоккею и хоккею с мячом.

Достижения 
Броммапойкарна:
 Победитель Суперэттана (2): 2017, 2022
 Второе место Суперэттана: 2012

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте fotbolltransfers.com 
 Профиль на сайте lagstatistik.se 

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Броммапойкарна»
Игроки ФК «Грёндаль»
Игроки ФК «Вальста Сюрианска»